Леа Падовані (; 28 липня 1923 — 23 червня 1991) — італійська акторка.

Життєпис 
Леа Падовані знялася в 60 фільмах між 1945—1990 роками. Вона знялася у фільмі «Чорне досьє», який був номінантом на Каннському кінофестивалі у 1955 році. 

У 2006 році Олівер Паркер зняв фільм «Затемнення» який був натхненний фільмом за участю Леї Падовані.

Фільмографія 

 L'innocente Casimiro (1945)
 Il sole sorge ancora (1946)
 Il diavolo bianco (1947)
 Che tempi! (1948)
 I cavalieri dalle maschere nere (1948)
 Una lettera all'alba (1948)
 Cristo fra i muratori (1949)
 Due mogli sono troppe (1950)
 Taxi di notte (1950)
 La grande rinuncia (1951)
 Atto d'accusa (1950)
 Tre passi a Nord (1951)
 Due derelitti (1951)
 Fiamme sulla laguna (1951)
 Totò e le donne (1952)
 Papà ti ricordo (1952)
 I figli non si vendono (1952)
 Don Lorenzo (La canzone della vita) (1952)
 Roma ore 11 (1952)
 Una di quelle (1953)
 Cinema d'altri tempi (1953)
 Tempi nostri — Zibaldone n. 2 (1954)
 La tua donna (1954)
  «Спокусник» (Il seduttore) — Норма
 Guai ai vinti (1954)
 Gran varietà (1954)
 Napoli è sempre Napoli (1954)
 La moglie è uguale per tutti (1955)
 Fascicolo nero (1955)
 La contessa di Castiglione (1955)
  «Хліб, любов і...» (Pane, amore e…) — Віоланте Руотольо
 Solo Dio mi fermerà (1957)
 La maja desnuda, (1958)
 Pane, amore e Andalusia (Pan, amor y… Andalucía) (1958)
 Нудьга / La noia, (1963)
 Frenesia dell'estate (1963)
 Candy e il suo pazzo mondo (Candy) (1968)
 Ciao Gulliver (1970)

Примітки

Посилання 
 

Італійські кіноакторки‎
Італійські телеакторки